Omeisaurus (лат., буквально — «ящер с горы Эмей»; возможное русское название — омейзавр) — род ящеротазовых динозавров из группы Eusauropoda инфраотряда завроподов, живших в юрском периоде на территории современного Китая. Его название происходит от горы Эмей, где впервые был обнаружен скелет данного рода. Включает в себя 4 общепризнанных вида. Всего было обнаружено 10 скелетов.

История изучения 

Первый скелет этого динозавра был извлечён из земли в 1939 году китайским палеонтологом Яном Чжунцзянем и американцем Чарльзом Л. Кампом. Как и в случае с мамэньсизавром, длина шеи поначалу не была очевидной. Этот факт привлёк внимание только с обнаружением более позднего скелета в 80-х годах XX века. Длинные шеи, возможно, использовались, чтобы доставать листья с высоких деревьев или на большом расстоянии на земле. Остатки хвостовой булавы, найденные в том же месте, были сначала приписаны омейзавру. Однако, скорее всего, эти хвостовые украшения принадлежат крупным особям шунозавра.

Описание 
Omeisaurus был растительноядным динозавром, в длину достигал от 10 до 15,2 метра, в высоту около 4 метров и массы 4 тонны. Он является типичным представителем завропод, с большим туловищем и длинной шеей, как и другие динозавры инфраотряда. Однако, в отличие от многих завропод, его ноздри были расположены ближе к концу носа и выдвинуты далеко вперёд.

Систематика 
Систематики не имеют единого мнения по поводу места в рода в инфраотряде завропод. По классификации Вилсона 2002 года и Р. Эллейна в соавторстве с Н. Аквесби, 2008 Omeisaurus относится к семейству Omeisauridae. П. Апчёрч с коллегами считает, что семейство принадлежит к группе Eusauropoda. В 2011 году палеонтолог S. Jiang после открытия нового вида Omeisaurus jiaoi отнёс род в семейство мамэньсизаврид. В 2014 году Mocho с коллегами вернули род в группу Eusauropoda. Тем не менее, Ксин-Ксин Рен, Хай-Лю Ю и Цзян-Дон Хуанг в 2018 году вновь отнесли Omeisaurus к мамэнсизавридам.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на декабрь 2019 года в род включают 4 общепризнанных вида:
  — обитал в юрском периоде около 171,6—161,2 млн лет назад на территории современного Китая. Голотип ZDM 5050 состоит из частичного скелета. Находка была сделана в карьере Dashanpu провинции Сычуань геологической формации Xiashaximiao.
 
 
 

Кроме видов, к роду относят 3 биномена в статусе nomen dubium: , , .

Примечания 

Eusauropoda
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии